De Albanese voetbalclub Partizan Tirana speelt sinds 1962 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Partizan Tirana

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Albanië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Partizan Tirana
Partizan Tirana